Tucumán (provincie), een provincie van Argentinië
San Miguel de Tucumán, de hoofdstad van de provincie